Smalltalk bezeichnet:

eine beiläufige Konversation ohne Tiefgang, siehe Alltagsgespräch
eine Programmiersprache, siehe Smalltalk (Programmiersprache)

Siehe auch:
 Small Talk (Film), britischer animierter Kurzfilm aus dem Jahr 1993